Sponsel ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Sponsel (* 1986), deutscher Fußballtorhüter
 Hans Sponsel (1926–1997), deutscher Kommunalpolitiker (SPD) und Verbandsfunktionär der Arbeiterwohlfahrt
 Heinz Sponsel (Pseudonym: René Bernard; 1913–1999), deutscher Schriftsteller
 Jean Louis Sponsel (1858–1930), deutscher Kunsthistoriker und Museumsdirektor
 Johann Sponsel, erster demokratisch legitimierter Bürgermeister Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg
 Johann Ulrich Sponsel (1721–1788), deutscher evangelischer Theologe
 Julius Sponsel (1887–nach 1945), deutscher Reichsgerichtsrat
 Meiko Sponsel (* 2002), deutscher Fußballspieler
 Wilfried Sponsel (* 1955), deutscher Archivar und Heimatforscher